Martindale (eenheid), eenheid voor het kwantificeren van de slijtvastheid van meubeltextiel
 Martindale (Cumbria)
 Martindale (Texas)